Streissler oder Streißler ist der Nachname folgender Personen:

 Erich W. Streissler (* 1933), österreichischer Nationalökonom
 Friedrich Streißler (1860–1917), deutscher Schriftsteller und Journalist